Gramacho pode ser:
 
 Estação Gramacho
 Gramacho Racing
 Jardim Gramacho
 Império do Gramacho
 Achada do Gramacho
Gramacho (bairro de Duque de Caxias)

Desambiguações de topônimos